Guaranteed Rate Field, tidigare kallad Comiskey Park och U.S. Cellular Field, är en basebollarena i Chicago i Illinois i USA. Arenan är hemmaarena för Chicago White Sox, som spelar i American League, en av de två ligorna i Major League Baseball (MLB).

Arenan, som ersatte White Sox tidigare hemmaarena, vilken också hette Comiskey Park, började byggas tvärs över gatan från den gamla arenan i området Armour Square i södra Chicago i maj 1989 och öppnades i april 1991, till en byggkostnad av cirka 167 miljoner dollar. Arenan var den sista MLB-arenan som byggdes innan det kom en våg av arenor i retrostil, med början med Oriole Park at Camden Yards i Baltimore. Man försökte dock bevara vissa av den gamla arenans drag i den nya arenan.

White Sox hade spelat i gamla Comiskey Park sedan 1910, i 81 år, när man flyttade in i den nya arenan. Den gamla arenan var fram till dess den äldsta i bruk i MLB, en ära som övergick till Fenway Park i Boston. På den gamla arenans plats finns nu en parkeringsplats för besökare till den nya arenan.

Arenan blev en publikmässig succé och White Sox satte direkt nytt klubbrekord med 2 934 154 åskådare till sina 81 hemmamatcher under premiärsäsongen 1991. I början fick arenan dock kritik eftersom den översta läktarsektionen ansågs ligga för högt upp i förhållande till spelplanen och eftersom många ogillade arenans moderna stil. Med början 2001 har därför flera renoveringar genomförts där man har försökt att ge arenan den retrostil som har blivit en trend i MLB. Bland annat har man tagit bort 6 600 av de högst belägna platserna och gjort spelplanen mer asymmetrisk. Arenan har efter renoveringarna blivit mer lik gamla Comiskey Park.

Det nya namnet U.S. Cellular Field fick arenan i januari 2003 efter ett sponsoravtal med mobiltelefonoperatören U.S. Cellular värt 68 miljoner dollar över 20 år. Många supportrar fortsatte dock att använda det gamla namnet Comiskey Park. I november 2016 bytte arenan namn igen, nu till Guaranteed Rate Field, efter ett nytt 13-årigt sponsoravtal med bolåneinstitutet Guaranteed Rate.

Arenan var 2003 värd för MLB:s all star-match.

I arenan har hållits konserter med bland andra The Rolling Stones.

I arenan har flera scener för olika filmer spelats in, bland annat Värsta gänget 2 och Min bäste väns bröllop.

Referenser

Noter

Webbkällor

Externa länkar 

 
 Illinois Sports Facilities Authority
 Ballparks.com
 Clem's Baseball
  Ballparks of Baseball

Basebollanläggningar i USA
Sportanläggningar i Illinois
Sportanläggningar invigda 1991
Chicago White Sox